Souvorov () ou Souvorova (forme féminine; ) est un nom russe qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Alexandre Vassilievitch Souvorov (1729–1800), général russe ;
 Arkadi Alexandrovitch Souvorov (1784-1811), lieutenant-général russe, au cours des Guerres napoléoniennes, il fut l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie, il fut tué lors de la traversée de la rivière Rymnik en Roumanie. Fils du précédent;
 Alexandre Arkadievitch Souvorov : (1804-1882), chef militaire russe, membre du Conseil d'État (1861), petit-fils du précédent;
 Alexandre Ivanovitch Souvorov (1908–1939), commissaire soviétique et Héros de l'Union soviétique ;
 Alexandre Iakovlevitch Souvorov (1918–1994), as de l'aviation soviétique et Héros de l'Union soviétique ;
 Ievgueni Souvorov (1880–1953), zoologiste et ichthyologiste russe ;
 Nikolaï Souvorov (1889–1972), peintre soviétique et Artiste du peuple de l'URSS ;
 Rodion Souvorov (1914–2005), as de l'aviation soviétique et Héros de l'Union soviétique ;
 Stepan Souvorov (1920–1942), soldat soviétique et Héros de l'Union soviétique ;
 Viktor Souvorov (1947–), pseudonyme de Vladimir Rezoun, officier de renseignement soviétique.

Toponyme 
 Souvorov, ville russe de l'oblast de Toula.

Autres 
 Ordre de Souvorov, décoration militaire soviétique.
 Ordre de Souvorov (Fédération de Russie), décoration militaire actuelle
 Knyaz Souvorov, cuirassé de la Marine impériale de Russie, coulé lors de la bataille de Tsushima le .
 Souvorov, un film soviétique réalisé par Mikhail Doller et Vsevolod Poudovkine, sorti en 1940.

Voir aussi 
 Suwarrow, atoll des îles Cook.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe